Antoniów (Neder-Silezië), in het zuidwesten van Polen
 Antoniów (Gmina Opoczno) in Łódź (centraal Polen)
 Antoniów (Gmina Zarnow) in Łódź (centraal Polen)
 Antoniów (Radomsko County) in Łódź (centraal Polen)
 Antoniów (Lublin) (Oost-Polen)
 Antoniów (Świętokrzyskie Voivodeship) (zuid-centraal Polen)
 Antoniów (Subkarpaten) (Zuidoost Polen)
 Antoniów (Lipsko County) in Mazovië (oost-centraal Polen)
 Antoniów (Przysucha County) in Mazovië (oost-centraal Polen)
 Antoniów (Radom County) in Mazovië (oost-centraal Polen)
 Antoniów (Szydłowiec County) in Mazovië (oost-centraal Polen)
 Antoniów (Silezië) (Zuid-Polen)
 Antoniów (Opole) (het zuidwesten van Polen)